Ел Пасо дел Тигре има више значења:

 Ел Пасо дел Тигре (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пасо дел Тигре (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пасо дел Тигре (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику